DRA steht für:
 Deutsche Richterakademie, ein Berufsbildungsinstitut
 Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen, Dachverband in der Weimarer Republik
 Deutsches Reitabzeichen, siehe Leistungsabzeichen (Pferdesport) #Das Deutsche Reitabzeichen vor 2014
 Deutsches Rundfunkarchiv, eine gemeinnützige Stiftung von ARD und Deutschlandradio
 Deutsch-Russischer Austausch, ein gemeinnütziger Verein zur Stärkung der Zivilgesellschaft in west- und osteuropäischen Ländern

Dra steht für:
 Drache (Sternbild), in der Nomenklatur der Fixsterne

dra steht für:
 Dravidische Sprachen (ISO-639-2-Code), Sprache in Indien

Siehe auch:
 Draa
 Drah
 TRA

Abkürzung